Shindō Kaneto (新藤 兼人), född 22 april 1912 i Hiroshima, död 29 maj 2012, var en japansk filmregissör.

Filmografi (urval)
 (原爆の子, Genbaku no ko)
 (裸の島, Hadaka no shima)
 (鬼婆, Onibaba)

Källor
 Shindo dies 

Japanska filmregissörer
Personer från Hiroshima
Födda 1912
Avlidna 2012
Hundraåringar
Män
WP:Projekt Japan